Влади́мир Льво́вич Фа́йнберг (, , Московская область — ) — русский поэт, писатель, сценарист.

Биография

Детство и юность 
Родился в Реутово в Подмосковье 19 мая 1930 года в еврейской семье. Отец — Лев Ильич Файнберг — выпускник Московского текстильного института, инженер ткацкой фабрики, мать — Белла Анатольевна Иоффе — педиатр, окончила Днепропетровский медицинский институт. Родители познакомились в доме отдыха в Абхазии. В младенчестве перенес полиомиелит, последствия сказывались позднее, хромал на больную ногу. Семья жила во Втором Лавровском переулке Москвы. В 1941—1943 в эвакуации в Ташкенте. Писать стихи начал ещё подростком в 1945—1946.

Начало творчества 
В 1949 году Владимир поступает в Литературный институт им. М. Горького на отделение поэзии. В группе единственный выпускник среди бывших фронтовиков и студентов, направленных редакциями. Летом 1953 года проходил практику в газете «Сталинградская правда». Не захотел скрывать еврейские корни, печатался под собственной характерной фамилией, отказавшись выбрать псевдоним. Окончил институт в 1954 году. Сошелся в Москве с писателями старшего поколения — Л. К. Чуковской, Ф. А. Вигдоровой, В. Б. Шкловским. Они поддерживают молодого и нигде не издаваемого автора. Подружился с болгарским графиком Христо Нейковым.

Работал внештатным корреспондентом от разных газет и журналов в командировках в отдаленных районах СССР, увидел страну. В 1959 году в издательстве «Детгиз» выходит книжка стихотворений «Солнце, ветер и Кузьма». Знакомится с опальным Пастернаком.

В 1961 году под редакцией М. Светлова была опубликована книга стихов «Над уровнем моря». 
В 1961 г. окончил сценарное отделение, а в 1968 г. - режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров. 
Член Союза писателей СССР (с 1965) и Союза писателей Москвы.

В 1964 по дипломному сценарию В. Файнберга режиссёром Б. Рыцаревым снят фильм «Валера». Работал на Центральном телевидении в объединении «Экран».

Уход из официальной литературы, целительство и свободное творчество 
В 70-е годы попадает в полуподпольную лабораторию при обществе им. А. С. Попова. Под руководством её заведующего, проходит курс тренировок по парапсихологии.

В январе 1978 года в подмосковной Новой деревне встретился с отцом Александром Менем. Дружба с ним продлилась до трагической смерти священника. 12 июня 1978 крестился в православие.

Бывал с поездками в Восточной Германии, Египте, Испании. Написана повесть «Что с тобой случилось, мальчик?».

Был создан роман «Здесь и теперь», впервые увидевший свет в 1991 году, первый из серии «Практика духовного поиска». На сегодняшний день в этой серии издано 10 книг, включая сборник стихов разных лет «Невидимая сторона». В начале 90-х жил в Болгарии, Греции, Италии, практиковал нетрадиционную медицину.

С конца 1960-х годов В. Л. Файнберг жил с семьей в ЖСК «Советский писатель»: Красноармейская улица, д. 29 (до 1969: 2-я Аэропортовская ул., д. 18).

Владимир Файнберг скончался 24 июля 2010 года. Урна с прахом захоронена в колумбарии Ваганьковского кладбища.

Произведения

Поэзия 
 Солнце, ветер и Кузьма: Стихи. М., 1959.
 Над уровнем моря: Стихи. М., 1961.
 Зелёная стрела: Стихи. М., 1968.
 Утренние города: Стихи. М., 1976.
 Невидимая сторона: Стихи. М., 1996.

Проза 

 Морская книга. М., 1962.
 Свет на вулкане. М., 1969.
 Завтрашний ветер. М., 1970.
 Приключение взрослых: Повесть. М., 1974, 2008.
 Здесь и теперь: Роман. М., 1991.
 Все детали этого путешествия: Роман. М., 1993.
 Скрижали: Роман. М., 1993.
 Воспоминания об отце Александре Мене. М., 1993.
 Patrida: Роман. М., 1994.
 Что с тобой случилось, мальчик: Повесть. М., 1994.
 Про тебя: Роман. 1998.
 Навстречу Нике: Роман. М., 2001.
 Словарь для Ники. М., 2004.
 Карта реки Времени: Повести М., 2006.
 Приключения первого бессмертного человека (2003).
 Второе посещение острова (2001).
 Откровенные записи Кости Хубова (2006).
 Карта реки Времени (2005).
 В бананово-лимонном Сингапуре. М., 2007
 Биография в фотографиях. М., 2008.
 Иные измерения. М., 2010.
 «Даром получили…». М., 2010.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница В. И. Файнберга на сайте Rulit

Персоналии по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Поэты России
Поэты СССР
Русские поэты
Сценаристы СССР
Сценаристы России
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров